I termini Unione Birmana o Unione del Myanmar possono riferirsi a diversi regimi nella storia della Birmania:

  Unione Birmana – nome dello Stato della Birmania post-indipendenza (1948-1962)
   Unione Birmana e poi Repubblica Socialista dell'Unione della Birmania – nomi ufficiali dello Stato durante il periodo socialista/militare (1962-1988)
   Unione del Myanmar – nome ufficiale dello Stato durante il regime militare del Consiglio di Stato per la Restaurazione della Legge e dell'Ordine e del Consiglio di Stato per la Pace e lo Sviluppo (1988-2011)
  Repubblica dell'Unione del Myanmar – nome ufficiale dell'attuale Stato della Birmania/Myanmar